1892/93 was het vijfde seizoen van de Engelse voetbalcompetitie. Sunderland verlengde zijn landskampioenschap. In 1892 werd Liverpool opgericht. Deze club zou de succesvolste club van het land worden. Liverpool startte in de Lancashire League en promoveerde meteen naar de Football League.

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

FA Cup
 Wolverhampton Wanderers 1 - 0 Everton

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1892/93